Le tournoi du Queen's est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute à Londres du 18 au .

Olga Morozova remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Queens
Tennis en Angleterre en 1973
Tennis en juin 1973